Пискунов — русская фамилия, женская форма . Известные носители:
 
 
 Пискунов, Анатолий Анатольевич (род. 1949) — советский футболист.
 Пискунов, Антон Вячеславович (род. 1989) — российский футболист.
 Пискунов, Борис Андреевич (1921—2001) — Герой Советского Союза.
 Пискунов, Валерий Михайлович (род. 1949) — русский прозаик.
 Пискунов, Василий Григорьевич (1919—1994) — Герой Советского Союза.
 
 Пискунов, Владислав Юрьевич (род. 1978) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 
 Пискунов, Глеб Эдуардович (род. 1998) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 
 Пискунов, Иван Михайлович (1758 — после 1830) — русский художник.
 
 Пискунов, Пётр Васильевич — советский военный, государственный и политический деятель.
 Пискунов, Николай Семёнович (1908—1977) — советский математик и механик.
 Пискунов, Роман Сергеевич (1980—2000) — участник Второй чеченской войны.
 
 Пискунов, Юрий Петрович (род. 1960) — советский легкоатлет-спринтер.



Примечания

Литература